The Witness for the Prosecution - conto de Agatha Christie publicado pela primeira vez no Reino Unido em 1933, no livro de contos The Hound of Death and Other Stories; e em 1948 nos Estados Unidos, no livro de contos The Witness for the Prosecution and Other Stories
 Witness for the Prosecution (peça de teatro) - estreou em Londres em 1953
 Witness for the Prosecution (filme) - de 1957, dirigido por Billy Wilder, com roteiro baseado na peça de teatro de Agatha Christie

Desambiguação